Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym 2011 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym w kategorii juniorów, które odbywały się od 28 lutego do 6 marca 2011 w Gangneung Arena w Gangneung. Podczas zawodów rozgrywano konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych.

W konkurencji solistów zwyciężył Kanadyjczyk Andrei Rogozine, zaś w konkurencji solistek Rosjanka Adelina Sotnikowa. Wśród par sportowych drugi tytuł mistrzów świata juniorów zdobyli Chińczycy Sui Wenjing i Han Cong, zaś w parach tanecznych triumfowali Rosjanie Ksienija Mońko i Kiriłł Chalawin.

Kwalifikacje 
W zawodach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2010 roku ukończyli 13 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1998 roku), ale nie mieli więcej niż 19 lat (21 lat w przypadku łyżwiarzy w parach sportowych i tanecznych). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów jest uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Wzorem tańca krótkiego był Viennese Waltz.

Przypisy

Bibliografia 	
 
	

	
2011	
2011 w łyżwiarstwie figurowym	
Sport w Gangneung	
Łyżwiarstwo figurowe w Korei Południowej
2011 w Korei Południowej